Per Bertario si può intendere:

 Bertario, re dei germanici
 Bertario di Montecassino, santo della chiesa cattolica
 Bertario (maggiordomo di palazzo), dignitario merovingio